

Astronomia 
 Ursa Major – costellazione boreale
 Ursa Minor – costellazione boreale
 1838 Ursa – asteroide della fascia principale

Geografia 

 Ursa - villaggio della Contea di Adams, Illinois

Fumetti 
 Ursa – personaggio dei fumetti DC Comics
 Ursa – personaggio della serie a cartoni animati Avatar - La leggenda di Aang

Musica 
 URSA – album del gruppo Novembre
 Ursa Major – album del gruppo Third Eye Blind

Persone 
 Urša Pintar – ciclista su strada sloveno

Zoologia 
 Ursa – genere di ragni della famiglia Araneidae